Анатолий Григорьевич Рушкин (28 декабря 1948) — советский хоккеист с мячом, тренер, мастер спорта СССР международного класса (1969), заслуженный тренер России (1996), чемпион мира.

Биография 

А.Г. Рушкин начал играть в хоккей с мячом в Ульяновске в команде «Мотор» в 1962 году, с 1964 года в юношеских командах «Спартака» и «Волги» (все — Ульяновск). Основную часть своей своей игровой карьеры провёл выступая за «Волгу». Лишь три сезона он провел в составе московского «Динамо».

В сборной СССР 1969—1971, 1974 годах, чемпион мира 1969 года (3 игры, 3 мяча).

Завершил игровую карьеру из-за болезни.

Большая часть тренерской деятельности была связана с ульяновской «Волгой» и работой в ДЮСШ «Волги». Тренировал также «Строитель» (Димитровград) и «Симбирск» (Ульяновск).

Под его руководством «Волга» стала бронзовым призёром чемпионата России 1996/1997, победителем соревнований Первой лиги 1994/1995, чемпионом России по ринк-бенди 1997 и 1999 годов, серебряным призёром чемпионатов 1995 и 1996 годов. 

Под началом Рушкина сборная России по ринк-бенди, в своём большинстве составленная из игроков «Волги», стала чемпионом мира 1998 года.

Также играл в хоккей на траве.

В футбол играл на позиции полузащитника в командах Ульяновска и Горького.

В 2004 году был избран депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области третьего созыва.

Президент ХК «Волга» с 2007 по 2009 годы, спортивный директор клуба с 2014 года.

Достижения игрока 
 Хоккей с мячом  
в клубах 
 Чемпион СССР (2) — 1969, 1970 
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1971 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (2) — 1976, 1977 
 Победитель Спартакиады народов РСФСР — 1966 
В списках «22 лучших игроков сезона» (4) — 1968, 1969, 1973, 1974 
Символическая сборная «Волги» (3) — 2000, 2006, 2007 

в сборной 
 Чемпион мира — 1969 
 Серебряный призёр Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» — 1974 
Символическая сборная чемпионата мира — 1969 

 Хоккей на траве  
в клубах 
 Победитель всесоюзных соревнований — 1969 
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1972

Достижения тренера 
 Хоккей с мячом  
 Бронзовый призёр чемпионата России (1997) 
 Финалист Кубка России (2000) 
 Бронзовый призёр Кубка России (1996) 
 Бронзовый призёр Кубка викингов (Норвегия) (1996) 
 Серебряный призёр чемпионата СССР среди юниоров — 1986 
 Серебряный призёр Спартакиады народов СССР (сборная Ульяновской области) — 1990 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди младших юношей — 2004 

 Ринк-бенди  
 Чемпион России по ринк-бенди (2) — 1997, 1999 
 Серебряный призёр чемпионата России по ринк-бенди (2) — 1995, 1996 
 Чемпион мира по ринк-бенди — 1998

Государственные награды 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998).

Примечания

Литература

Ссылки 
Анатолий РУШКИН: Все желания сбылись
Анатолий Рушкин: "Я прятался от солдат в малине, а потом уехал играть за "Динамо"

Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХТ «Волга»
Тренеры КХМ «Волга»
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Хоккеисты на траве СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные тренеры России
Игроки КХТ «Динамо» Москва